Primera edició del Col·loqui Internacional "La Lingüística de Pompeu Fabra" que va tenir lloc a Tarragona els dies 14, 15 i 16 de desembre de 1998. Va ser organitzat pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (URV) aprofitant l'avinentesa històrica del 50è aniversari de la mort de Pompeu Fabra.

Va ser plantejat amb la intenció de dur a terme una reflexió madura que abandonés els plantejaments hagiogràfics tot revisant des d'un punt de vista científic i acadèmic la feina de Pompeu Fabra, les coordenades històriques que van la van fer possible i la seva vigència en l'àmbit de la planificació lingüística actual. Es pretenia situar la reflexió en el marc dels processos generals de política i planificació lingüística, motiu pel qual es va donar al Col·loqui caràcter internacional, ja que no es tractava sols de valorar la importància de l'obra de Fabra per a la cultura catalana, sinó l'aportació que representa en el món científic de la lingüística, la sociolingüística i la planificació lingüística. És per aquest motiu que va ser important comptar amb la participació de Joshua A. Fishman.

El conjunt de ponències i comunicacions que van presentar-se al Col·loqui tractaren temes diversos, com qüestions de fonts, d'història externa, de la gènesi de l'obra fabriana, de lexicografia i gramàtica, de teoria i pràctica de la norma i de l'estàndard, etc. Això, lluny de ser entès negativament, ha de ser considerat una mostra més de la fecunditat dels plantejaments fabrians i de les possibilitats que ofereix l'estudi de l'obra de Fabra.

Com a resultat de la celebració del Col·loqui internacional "La Lingüística de Pompeu Fabra" es van publicar, l'any 2000, dos volums que recollien un volum important de les aportacions que hi van ser llegides com a ponències o comunicacions, amb la intenció d'oferir una eina de treball i de consulta que ofereix propostes d'estudi.

Referències 

Colloqui Internacional La linguistica, 01
1998 a Catalunya